Accident Waiting to Happen – EP di Billy Bragg del 1992
 Accident Waiting to Happen – album dei The Mopes del 1999